Гелен Патриція Шарман (англ. Helen Patricia Sharman; нар. 31 травня 1963, Шеффілд) — перша жінка-космонавт із Великої Британії.
 Шарман (фр. Charmant) — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Шаранта.
 Деніел Шарман, Деніел Ендрю Шарман (нар. 25 квітня 1986) — англійський актор.